Abington Township peut désigner :
 Abington Township, un township du comté de Montgomery, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Abington Township, un township du comté de Mercer dans l'Illinois, aux États-Unis

Homonymie de townships